Racconti di guerra (fumetto), volume di storie a fumetti di Will Eisner
 Racconti di guerra (romanzo), romanzo di Michele Ciraci

Pagine correlate
 I racconti di guerra, libro di Mario Rigoni Stern